Йизерни-Втелно () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 6,92 км². Центр общины располагается на высоте 257 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 351 человек.

На территории общины Йизерни-Втелно располагается замок Странов.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1229 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края